Хуанторена () — испанская фамилия. Известные носители:

 Хуанторена, Альберто (род. 1950) — кубинский легкоатлет (бег).
 Хуанторена, Османи (род. 1985) — кубинский и итальянский волейболист.